Келечи Промис Ихеаначо (; родился 3 октября 1996 года) — нигерийский футболист, нападающий команды «Лестер Сити». Чемпион мира в возрастной категории до 17 лет.

Клубная карьера 
Келечи является воспитанником нигерийской футбольной школы «Тайво Академи».

«Манчестер Сити» 
В январе 2014 года подписал контракт с английским клубом «Манчестер Сити». За взрослую команду дебютировал 29 августа 2015 года в матче 4-го тура АПЛ против «Уотфорда». Первый гол за клуб забил 12 сентября 2015 года в ворота «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура чемпионата. 30 января 2016 года молодой нападающий отметился хет-триком в ворота «Астон Виллы» в матче Кубка Англии.

В 64 матчах за «горожан» забил 21 гол за все время выступления.

«Лестер Сити» 
3 августа 2017 года перешёл в «Лестер Сити». Контракт с футболистом рассчитан на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее английские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит £ 25 млн (около € 27,9 млн). В сезоне 2017/2018 сыграл 21 матч и забил 3 гола в чемпионате.

Карьера в сборной 
В 2013 году молодой игрок принял участие на юношеском чемпионате мира по футболу. На турнире он провёл все матчи, а его сборная добилась звания чемпиона мира. В дебютном матче с мексиканцами Келечи отметился четырьмя забитыми голами. Также он поражал ворота иранцев, а также забивал в финальном матче сборной Мексики. Он выиграл Золотой мяч и Серебряную бутсу первенства.

За основную сборную дебютировал 13 ноября 2015 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 против команды Свазиленда. Встреча завершилась нулевой ничьей. 27 мая 2016 года забил свой первый гол за сборную.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
по состоянию на 14 января 2023 года

Выступления за сборную 

Итого: 44 матча / 11 голов; 20 побед, 14 ничьих, 10 поражений.

Достижения

Командные 
«Манчестер Сити»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2015/16

«Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии: 2021

Сборная Нигерии
 Чемпион мира (до 17): 2013

Личные 
 Обладатель Золотого мяча юношеского чемпионата мира: 2013
 Обладатель Серебряной бутсы юношеского чемпионата мира: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити»
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Нигерии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»